Teds Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Teds Lake (British Columbia), im Regional District of East Kootenay
 Teds Lake (Ontario), im Haliburton County

in den Vereinigten Staaten:
 Teds Lake (Missouri), im Cole County
 Teds Lake (Utah), im Uintah County